London Overground («Лондонское надземное метро», LO) — система пригородно-городского железнодорожного транспорта в Большом Лондоне и Хартфордшире.

Управляется компанией London Overground Rail Operations в качестве части сети National Rail под торговой маркой Transport for London. Состоит из шести линий: Ист-Лондон, Госпел-Оук — Баркинг, Норт-Лондон, Вест-Лондон, Уотфорд DC и Саут-Лондон. Общее количество станций — 112.

История 
Железные дороги в Великобритании управляются на основе системы железнодорожных франшиз различными частными компаниями с общей торговой маркой — National Rail.

В 2003 году был запущен пилотный проект, согласно которому все линии National Rail в пределах Лондона были бы объединены под одной торговой маркой. Transport for London (TfL), муниципальная компания общественного транспорта, начала использовать бренд «Overground Network» («Надземная сеть») вдоль некоторых линий в южном Лондоне. Позже проект был остановлен.

В 2004 году Министерство транспорта Великобритании объявило о планируемом пересмотре железнодорожной системы в Великобритании. В рамках этого пересмотра Transport for London предложила создать «Лондонское региональное железнодорожное управление» (London Regional Rail Authority), которое бы позволило TfL самостоятельно регулировать железнодорожный транспорт как непосредственно в пределах Большого Лондона, так и на прилегающих к нему территориях.

В результате консультаций часть сети франшизы Silverlink была передана под контроль TfL. В состав франшизы входили две области: Silverlink County (пригородные и региональные линии) и Silverlink Metro (в основном внутригородские маршруты). После разделения франшизы на 2 части в 2007 году область Silverlink County перешла в состав новой франшизы London Midland, а Silverlink Metro перешла под управление TfL.

20 февраля 2006 года Министерство транспорта Великобритании сообщило о передаче Silverlink Metro в управление TfL. Начался приём заявок на участие в тендере на управление линией под временным названием «Северо-Лондонская железнодорожная линия» (North London Railway). 5 сентября 2006 года был представлен бренд London Overground (по аналогии с Underground, «подземкой», то есть метрополитеном) и было объявлено о выводе линии Ист-Лондон из состава метрополитена и её включении в новую железнодорожную систему. В состав «надземки» вошёл и так называемый «»: старейший в мире тоннель из числа проложенных под водными преградами Брюнелем.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 LOROL (оператор Overground)

Транспорт Лондона
Городской поезд
Железнодорожный транспорт Великобритании
Лондонское надземное метро